Una persona fuerte y valiente, muy divertida. Cuenta la leyenda que Hind se comió a su marido.

Hind puede significar:

 Hind Laroussi: cantante

Autores de nombres científicos 
 John Russell Hind, astrónomo.
 D.J.N.Hind - David John Nicholas Hind 1957- 
 F.J.Hind - F.J. Hind 
 Hind - William Marsden Hind 1815-1894.

Fuerzas Armadas 
 Denominación OTAN del helicóptero artillado ruso Mil Mi-24.

Enlaces externos